Благородна орхідея = дві квітки родини орхідних (Orchidaceae)

 Dendrobium nobile
 Cymbidium goeringii — національна квітка Сіккіму